

Classifica

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Sesta giornata

Settima giornata

Ottava giornata

Nona giornata

Decima giornata

Classifica marcatori 
12 reti
  Harry Kane (4 rigori)

8 reti
  Raheem Sterling

4 reti

  Ross Barkley

  Vedat Muriqi (1 rigore)

  Patrik Schick (1 rigore)

3 reti
  Marcus Rashford

2 reti

  Vasil Božikov
  Jadon Sancho

  Valon Berisha
  Milot Rashica

  Stefan Mugoša

1 rete

  Kristijan Dimitrov
  Ismail Isa
  Todor Nedelev (1 rigore)
  Ivelin Popov
  Tammy Abraham
  Michael Keane
  Mason Mount
  Alex Oxlade-Chamberlain

  Harry Winks
  Atdhe Nuhiu
  Elbasan Rashani
  Amir Rrahmani
  Mërgim Vojvoda
  Arbër Zeneli
  Marko Vešović
  Jakub Brabec

  Ondřej Čelůstka
  Vladimír Darida (1 rigore)
  Jakub Jankto
  Alex Král
  Lukáš Masopust
  Zdeněk Ondrášek
  Tomáš Souček

1 autogol

  Mërgim Vojvoda (pro Inghilterra)
  Boris Kopitović (pro Rep. Ceca)

  Aleksandar Šofranac (pro Inghilterra)

  Tomáš Kalas (pro Inghilterra)

Note 

 Q